Gragger ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Gragger (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Róbert Gragger (1887–1926), ungarischer Literaturhistoriker